Mariam Abdulai Toloba est une joueuse de football belge née le  en Belgique.

Biographie 

En , elle remporte la Coupe de Belgique avec l'AA Gand Ladies, en battant le RSC Anderlecht en finale. Par la suite, en , elle remporte de nouveau la Coupe de Belgique, en s'imposant contre le Standard de Liège en finale.

Début de saison 2019-2020, elle est transférée au RSC Anderlecht.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2017 et 2019 avec l'AA Gand Ladies

Statistiques

Ligue des Champions 

 2019-2020 : 5 matchs, 1 but avec le RSC Anderlecht

Liens externes 
 
 Fiche de Mariam Abdulai Tobola sur belgianfootball.be

Footballeuse belge
Joueuse du KAA Gand Ladies
Naissance en septembre 1999
Naissance en Belgique